Анатолий Петрович Лихорадов () — советский государственный деятель, металлург, организатор и руководитель чёрной металлургии Украинской ССР и СССР, директор Днепропетровского металлургического завода имени Петровского, директор Новолипецкого металлургического комбината.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1942 году слесарем Магнитогорского металлургического комбината.

В 1948 году окончил Днепропетровский металлургический институт.

В 1948—1955 годах — на инженерно-технической работе на Днепропетровском металлургическом заводе имени Петровского.

В 1955—1958 годах — начальник сортопрокатного цеха, начальник цеха блюминга Криворожского металлургического завода имени Ленина. В 1958—1962 годах — главный технолог — заместитель главного инженера «Криворожстали».

В 1963—1967 годах — директор Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (ДМЗ).

В 1967—1970 годах — директор Новолипецкого металлургического завода (НЛМК).

В 1970—1978 годах — заместитель министра чёрной металлургии СССР.

В 1978—1991 годах — начальник отдела металлургии и геологии Совета министров СССР.

С 1991 года — руководитель представительства Новолипецкого металлургический комбината в Москве.

С 1999 года на пенсии. Умер в городе Москве 18 декабря 2016 года.

Награды 
 дважды Орден Ленина;
 дважды Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден «Знак Почёта»;
 орден Дружбы народов;
 лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники;
лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники;
 медали.

Ссылки 
 Лихорадов Анатолий Петрович.
 Умер бывший директор НЛМК Анатолий Лихорадов.

Директора Днепровского металлургического завода
Заместители министра чёрной металлургии СССР‎
Работники Криворожстали
Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Делегаты XXIII съезда КПСС